Smart est un adjectif anglais qui peut se traduire différemment selon le contexte (élégant, habile, adroit, rusé).

Le nom Smart peut désigner :

Art 
 Smart Museum of Art, musée d'art situé sur le campus de l'Université de Chicago.
 Smart, premier album du groupe de britpop Sleeper, sorti en 1995.

Sciences 
 SMART-1, sonde spatiale;
 SMART-R, un radar météorologique mobile américain.
 Smart #1, un crossover électrique.

Entreprises 
 Smart, une société allemande construisant des voitures citadines ;
 SMART Technologies, une société canadienne, leader et inventeur du Tableau blanc interactif.
 Smart (parfois typographiée SMart), entreprise d'économie sociale implantée dans plusieurs pays européens.
 Smart Radio station de radio locale privée implantée à Augsbourg, en Bavière.

Informatique 

 Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, une technologie d'auto-surveillance des disques durs (nombre de démarrages, durée d'utilisation, erreurs ...)
 Smart Package Manager, un logiciel de gestion de paquetages.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alan Smart (1963-), animateur et réalisateur de télévision américain ;
 Amy Smart (1976-), mannequin et actrice américaine ;
 Charles Allan Smart (1868-1937), homme politique québécois ;
 Christopher Smart (1722-1771), poète anglais ;
 Donald Smart (1942-), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Elizabeth Smart (1913-1986), poétesse et romancière canadienne ;
 Elizabeth Smart (1986-), victime d'enlèvement, présentatrice TV;
 Erinn Smart (1980-), escrimeuse américaine ;
 George Thomas Smart (1776–1867),  compositeur et organiste anglais ;
 Henry Thomas Smart (1813–1879), organiste et compositeur anglais ;
 Hilary Smart (1925-2000), skipper américain ;
 Jean Smart (1951-), actrice et productrice américaine ;
 Jeffrey Smart (1921-2013), peintre australien ;
 John J. C. Smart (1920-2012), philosophe australien ;
 Keeth Smart (1978-), escrimeur américain ;
 Keith Smart (1964-), joueur puis entraîneur américain de basket-ball ;
 Leroy Smart (1952-), musicien jamaïcain ;
 Leslie Smart (1921-1998),designer graphique canadien ;
 Marcus Smart (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Ninian Smart (1927-2001), philosophe britannique ;
 Paul Smart (1892-1979), skipper américain ;
 Ralph Smart (1908-2001), producteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Sarah Smart (1977-), actrice britannique ;
 Tamara Smart (2005-), actrice britannique.

Management 
 SMART désigne des caractéristiques d'un objectif en termes de gestion de projet : Spécifique, Mesurable, Ambitieux (ou Acceptable), Réaliste, Temporel (ou Traçable ou encore Fixé dans le temps).